Варда Фока е име на двама византийски военачалници от X век:
 Варда Фока Стари, от времето на император Константин VII (913–959 година), баща на Никифор II Фока
 Варда Фока Млади, бунтовник по времето на императорите Йоан Цимисхи и Василий II Българоубиец, убит през 989 година в битката при Абидос.

Византийци